Neutralisering eller neutralisation kan syfta på:

 Neutralisation (kemi) – en kemisk reaktion mellan en syra och en bas så att vatten och ett salt bildas
 Neutralisation (lingvistik)– eliminering av vissa distinktiva egenskaper hos formens i somliga miljöer
 Neutralisation (immunologi) –
 Neutralisationstekniker – en teori inom kriminologi